

Geografia
 Gallant – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nello stato dell'Alabama

Persone
 Gallant – cantautore statunitense
 Brett Gallant – giocatore di curling canadese
 Lorette Gallant – musicista e religiosa canadese
 Mavis Gallant – scrittrice canadese

Pagine correlate
 HMS Gallant